Burmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Burmann
 Gusti Burmann